93-й за ліком розіграш Меморіального кубка, котрий відбувся на майданчику команди ОХЛ «Міссісага Сент-Майклс Меджорс» Hershey Centre в період з 20 по 29 травня 2011 року.

Окрім господарів, учасниками турніру були: «Кутенай Айс» (переможець ЗХЛ), «Оуен-Саунд Аттак» (переможець ОХЛ) та «Сент-Джон Сі-Догс» (переможець ГЮХЛК).

Груповий турнір

Тай-брейк

Півфінал

Фінал

Бомбардири 
І = Ігри; Г = Голи; П = Результативні паси; О = Очки; Ш = штрафні хвилини
Джерело: www.leaguestat.com

Нагороди 

Стеффорд Смайт Трофі (MVP): Джонатан Юбердо, «Сент-Джон Сі-Догс»
Геп Еммс Трофі (голкіпер): Джордан Біннінгтон, «Оуен-Саунд Аттак»
Джордж Парсонс Трофі (джентльмен): Марк Кантін, «Міссісага Сент-Майклс Меджорс»
Ед Чіновет Трофі (бомбардир): Ендрю Шоу, «Оуен-Саунд Аттак»

Команда усіх зірок
Воротар: Джордан Біннінгтон («Оуен-Саунд Аттак»)
Захисники: Стюарт Персі («Міссісага Сент-Майклс Меджорс») — Натан Больє («Сент-Джон Сі-Догс»)
Нападники: Ендрю Шоу («Оуен-Саунд Аттак») — Девант Сміт-Пеллі («Міссісага Сент-Майклс Меджорс») — Джонатан Юбердо («Сент-Джон Сі-Догс»)

Джерела 
 Офіційний сайт турніру

2011
2011 у хокеї з шайбою